Kamionki ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kamionki (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1928: Kamionken, 1928 bis 1945 Steintal, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Kamionki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, bis 1938: Kaminonken, 1938 bis 1945 Eichicht, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Kamionki (Kozłowo), Dorf im Powiat Nidzicki, bis 1932 Adlig Kamiontken, 1932 bis 1945 Steintal, Kreis Neidenburg, Ostpreußen

 Andere Woiwodschaften:
 Kamionki (Kórnik), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, vor 1879 Kamionek, 11879 bis 1919 und 1939 bis 1945 Steindorf, Kreis Posen, Posen
 Kamionki (Łącna), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kamionki (Stara Biała), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Kamionki (Pieszyce), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Steinkunzendorf, Kreis Reichenbach, Schlesien
 Kamionki (Nowa Karczma), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, vor 1945 Klein Kamin, Kreis Stuhm, Westpreußen
 Kamionki (Kołbaskowo), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Unter Schöningen, Kreis Randow/Greifenhagen, Pommern

 die Bezeichnung für NS-Arbeitslager:
 Lager Kamionki
 Filiale Romanowe Siolo (Kamionki II), 
 Filiale Podwoloczyska (Kamionki III), 
 Filiale Skalat (Kamionki IV) 
 Filiale Zagrobela-Tarnopol,  (Kamionki V) 

Siehe auch:
 Kamionki Duże
 Kamionki Małe